

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Bilsko –  część wsi Chojeniec-Kolonia w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Siedliszcze
 Bilsko – wieś w woj. lubelskim, w pow. janowskim, w gminie Modliborzyce 
 Bilsko – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łososina Dolna

Inne 
 Bílsko – gmina w Czechach w powiecie Ołomuniec w Kraju ołomunieckim